«Зачем мы женимся снова?» () — американская комедийная мелодрама 2010 года, продолжение первой части «Зачем мы женимся?», снятая студией «Lionsgate». Сценаристом, продюсером и режиссёром снова выступил Тайлер Перри, а также сыграл одну из главных ролей. Сюжет фокусируется на том, что четыре пары друзей собираются на недельные каникулы, чтобы за встречей старых знакомых разобраться и придать своим отношениям новые эмоции. В главных ролях — Джилл Скотт, Джанет Джексон, Таша Смит. Премьера состоялась 2 апреля 2010 года в Канаде и США.

Сюжет 
Друзья, четыре пары, знакомые с давних времён, собираются на сей раз на Багамах. Шейла (Джилл Скотт) обнаруживает, что её бывший муж Майк (Ричард Т. Джонс) планирует разрушить её новый брак. Их разборки ведут к новым неприятностям, это осложняется тем, что под удар ставятся нынешние отношения. Друзья вновь понимают, что их браки не застрахованы от подобного. Неуверенность приводит к недоверию. И теперь семейным парам предстоит взвесить свои поступки, проанализировать действия, и по возвращении домой сделать выбор в пользу обвинений или прощения.

В ролях 
 Тайлер Перри — Терри
 Джанет Джексон — Патриция
 Джилл Скотт — Шейла
 Шарон Лил — Дайан
 Малик Йоба — Гевин
 Ричард Т. Джонс — Майк
 Таша Смит — Анджела
 Ламман Ракер — Трой
 Майкл Джей Уайт — Маркус
 Луис Госсет-мл. — Портер
 Сисели Тайсон — ''Ола

Съёмки 
Джанет Джексон стала третьей из утверждённого актёрского состава, чтобы вновь сыграть свою героиню Патрицию из первого фильма, о чём стало известно в июне 2009 года. В связи с смертью Майкла Джексона производство было приостановлено на короткий период, после чего актриса вернулась на площадку. 6 августа 2009 года она заявила, что закончила сниматься в своих сценах. Ранее, 16 июня Тайлер Перри подтвердил, что все актеры из первого фильма вернутся в сиквел. Съёмки картины проходили в штате Джорджия и на Багамах

Критика и отзывы, кассовые сборы 
 Фильм получил смешанные отрицательные отзывы от критиков. На основе 47 отзывов, собранных на сайте Rotten Tomatoes, фильм имеет общий положительный рейтинг в 26 % при среднем балле 4,4 из 10. Для сравнения, Metacritic имеет средний балл 43 из 100 на основе 14 отзывов
 Уэсли Моррис из Boston Globe дал фильму 2,5 из 4 звёзд, заявив: «Если кинематографическое видение Перри остается на уровне менее 20/20, его прозорливость крепнет благодаря фильму». Лиза Шварцбаум из Entertainment Weekly написала в своей рецензии: «Это противоречие в терминах, чтобы думать о феноменальном успехе, который разводит шоумен Тайлер Перри. Нет никакого другого описания данного продукта: страшно и грубо собранный»
 «Зачем мы женимся снова?» собрал в общей сложности свыше $ 30,2 миллионов в первый уик-энд, обогнав блокбастер «Битва титанов». Первый уик-энд делает его третьим по величине проектом, созданным Тайлером Перри. По состоянию на 6 июня 2010 года, фильм собрал более $ 60 миллионов

Саундтрек 
Джанет Джексон записала для картины песню под названием «Nothing», которая служила в качестве сингла саундтрека. Кроме этого, Кэмерон Рафати записал сингл «Battles», который также звучал в фильме, а норвежец Кристел Алсос — композицию «Still»

Награды и номинации 
 «BET Awards» (2011) — номинация в категории «Лучший фильм»
 «BMI Film & TV Awards» (2010) — победа в категории «Музыкальный фильм» (композитор Аарон Зигман)
 «Image Awards» (2011) — номинация в категориях «Лучшая актриса в кинофильме» (Джанет Джексон), «Лучшая актриса второго плана в кинофильме» (Джилл Скотт), «Лучший сценарий к кинофильму» (Тайлер Перри)

См. также 
 «Зачем мы женимся?»

Мировой релиз 
  — 19 августа 2010 года
  — 3 сентября 2010 года
  — 3 сентября 2010 года
  — 1 октября 2010 года
  — 29 июля 2011 года
  — 6 июля 2012 года — премьера на DVD
  — 1 марта 2013 года — премьера на DVD

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Фильмы США 2010 года